

Europese adel/koningshuizen 
 Maria Louisa van Bourbon-Parma (1870-1899)
 Anna van Montpensier, ook wel Anne Marie Louise van Bourbon-Orléans
 Marie Louise van Bulgarije, dochter van Boris III van Bulgarije
 Marie Louise van Oostenrijk
 Maria Louise van Oostenrijk-Este, koningin van Hongarije-Bohemen
 Marie Louise van Orléans
 Marie Louise van Bourbon, keizerin van het HRR
 Maria Louisa van Bourbon, dochter van koning Karel IV van Spanje
 Maria Louise van Savoye, Prinses de Lamballe; eerste hofdame van koningin Marie-Antoinette
 Marie Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
 Marie Louise van Wallersee
 Marie Louise Elisabeth van Orléans

Andere 
 Marie-Louise O'Murphy, maîtresse van Lodewijk XV
Marie Louise (Seychellen), een eilandje van de Seychellen
 Marie Louise Stheins, Nederlands actrice
 Marie-Louise, perenras

Meisjesnaam